

Patronyme 

 Clifford Truesdell (1919-2000), mathématicien, mécanicien et historien des sciences américain ;
 Gaylord Sangston Truesdell (1850-1899), peintre américain.